Не следует путать с селом Оленевское в Краснокутском районе Харьковской области Украины
Оленовское () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 108 человек. Почтовый индекс — 27215. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,307 км². Код КОАТУУ — 3520882403.

Местный совет 
27214, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Верхнеингульское

Примечания

Ссылки 
 Оленовское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района